Odmuchów – historyczna nazwa miasta Otmuchów, położonego w powiecie nyskim, w województwie opolskim
 Odmuchów – część wsi Potępa w gminie Krupski Młyn, w powiecie tarnogórskim, w województwie śląskim